Konjsko je naselje u sastavu Općine Klis, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 283 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Mihovila arkanđela

Šport  
 NK Domagoj Konjsko

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Klisa